

Aziende 
 Four Seasons Hotels and Resorts –  azienda canadese proprietaria di una catena di alberghi-resort di superlusso
 Four Seasons Wines –  azienda vinicola indiana

Cinema e televisione 
 Four Seasons – film del 2014 diretto da Christopher Nolen
 Four Seasons – miniserie televisiva del 2008

Musica 
 Four Seasons – album di Bobby Hutcherson del 1983
 Four Seasons – album di Toshiko Akiyoshi del 1990
 Four Seasons – album di Paul Oakenfold del 2012
 Four Seasons – EP dei Kaddisfly del 2006
 Four Seasons – singolo di Kim Tae-yeon del 2019
 Four Seasons – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
The Four Seasons